Morrall ist der Familienname folgender Personen:
 Clare Morrall (* 1952), britische Schriftstellerin
 Earl Morrall (1934–2014), US-amerikanischer American-Football-Spieler